Uelle (französisch Uele) steht für:

 Uelle, Fluss an der Grenze zwischen der Demokratischen Republik Kongo und Zentralafrika
 Bas-Uele (Nieder-Uelle), Provinz in der Demokratischen Republik Kongo
 Haut-Uele (Ober-Uelle), Provinz in der Demokratischen Republik Kongo
 Uelle-Bahnen, Schmalspurbahn in der Demokratischen Republik Kongo
 Uelle-Universität, Universität in Isiro, Demokratische Republik Kongo. 

Siehe auch:
 Kauksi Ülle (* 1962), estnische Schriftstellerin